Smoking, een meerdelig kostuum
Black Tie (band), een Amerikaanse countryrockband